Мизано Серия W 2019 года () #WRace3 — автогонка, третий этап женского чемпионата «Серии W» сезона  года, который состоялся 7 — 8 июня на трассе «Мизано» в городе Мизано-Адриатико, Эмилия-Романья, Италия. Гоночный этап прошёл в рамках гонки поддержки гоночной серии .

Гонка в Мизано-Адриатико стала третьим раундом Серии W, полностью женской гоночной серии.

Поул-позицию завоевала пилотесса из лихтенштейна , но в гонке не смогла реализовать позицию и финишировала только на третьем месте, пропустив вперёд Джейми Чедвик и Бейтске Виссер. Гонку выиграла британская гонщица Джейми Чедвик, которая к первому повороту обошла Вольвенд и лидировала до конца гонки. Бейтске Виссер так же ещё до первого поворота смогла опередить Вольвенд и в итоге финишировать второй.

Пилотесса из финляндии  снова не приняла участие в гонке из за обострившейся травмы после аварии в Хоккенхайме, её заменила резервный пилот. Второй резервный пилот так же была допущена до старта. С учётом  и Вивьен Кестхейи на старт вышло 19 участниц.

Свободная практика 
И первая и вторая тренировки пошли в жарких, сухих условиях. В первой части свободной практики лучшее время показала Бейтске Виссер опередив показавшую второе время  чуть более чем на десятую долю секунды.  показало третье время. Лидер чемпионата Джейми Чедвик показало только четвёртое время.

Вторая тренировка была отложена на 50 минут из-за технического обслуживания трека. Японская пилотесса  была первой во второй тренировки установив лучшее время практик с результатом 1:34.663. Джейми Чедвик показала второе время,  снова была на третьем месте улучшив свои места в практиках по сравнением с прошлыми двумя уик-эндами.

К тренировкам, а в итоге к квалификации и гонке были допущены обе резервные пилотессы  и Вивьен Кестхейи. Одна из них заменила травмированную .

Квалификация 
Погода:  Малооблачно. Сухо. Воздух +18С

Первое достойное время в квалификация установила Джейми Чедвик задав хороший темп, но спустя некоторое время его перебила Бейтске Виссер. В середине сессии  – одна из немногих гонщиц с опытом работы на трассе в Мизано, выигравшая гонку в серии , привезла второму месту почти полсекунды. Чуть позднее  допустила несколько ошибок проскакав по бордюрам, что привело к поломке подвеске.  не засчитали показанное её лучшее время на круге, за несоблюдение ограничений на треке. Чедвик в итоге показала второе время отстав от поул-позиции чуть более чем на четырем сотые секунды, третье время показала Бейтске Виссер.

Вольвенд стала лишь вторым пилотом из лихтенштейна, занявшим поул-позицию в гонках с открытыми колёсами санкционированных ФИА со времён Рикки фон Опеля занявшим первое место на автодроме  чемпионата Британской Формула-3 в 1971 году.

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
   получила отложенный штраф в пять позиций с гонки в Золдере за то что спровоцировала аварию.
  Резервные пилотессы Вивьен Кестхейи и  как и в Золдере допущены до гонки. Одна из пилотесс заменила травмированную , кто из девушек подменяет Кимилайнен не уточняется.

Гонка 
Погода:  Переменная облачность. Сухо. Воздух +27С

Стартовавшая с поула  потеряла первое место уже к первому повороту гонки. Джейми Чедвик обошла её выйдя на первое место а Бейтске Виссер на второе.  при попытке атаки на Вольвенд допустила наезд на колесо сопернице и её болид подскочил в воздух, при приземлении была сломана передняя подвеска, а машина выехала в гравийное покрытие. На трассе появилась машина безопасности.

После рестарта Джейми Чедвик осталась на первом месте, позади её шли Бейтске Виссер и , тройка лидеров постепенно начали отрываться от остального пелотон. За четвёртое место сражались  и  которые поднялись на одно место каждая, после схода . Первая тройка долгое время шла достаточно близко друг к друга, периодически предпринимая попытки обгона, но к концу гонки Вольвенд под отстала от второго места. Примерно в середине гонки напористая Кояма всё же смогла обойти Пирию выйдя на четвёртое место.

Остальной пелотон растянулся, и там особой борьбы за места не наблюдалось, обгонов не было до момента когда  ошиблась и её опередила . Но вскоре серьёзно ошиблась уже она, её машину развернуло, и все соперницы просто проехали мимо. С шестого по девятое место по итогу гонки заняли , ,  и , на десятом замкнув очковую зону финишировала Вивьен Кестхейи.

Первое, второе и третье место заняли Чедвик, Виссер и  сформировав данную расстановку ещё в самом начале гонки.

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Комментарии 
   закончила гонку на первом же круге столкнувшись с . Болид Пауэлл подскочил, а при приземлении сломалась передняя подвеска, сама машина уехала в гравийное покрытие.

Положение в чемпионате после гонки

См. также

Примечания

Ссылки 
 Гонка на официальном сайте Серии W
  — На официальном видеоканале Серии W

Спорт в Италии в 2019 году
Серия W в сезоне 2019
Июнь 2019 года